Ариана может означать:
Имя
 Ариана — имя.

Известные по имени:
 Ариана (род. 1985) — американская и российская певица.
 Ариана (род. 1958) — американская порноактриса.

Топоним
 Ариана — историческая область, соответствующая восточной части Иранского плато.
 Ариана (Родопи) — деревня в Греции.
 Ариана (дим) — община (дим) в Греции.

Прочее
 Ариана — пивоваренная компания, существовавшая в Болгарии в период 1884—2004 гг.
 (1225) Ариана — астероид главного пояса, был открыт в 1930 году.

См. также 
 Арьяна (город)
 Арьяна (вилайет)
 Ориана (имя)